Та́лсинский район () — бывший административный район на северо-западе Латвии, расположенный в области Курземе на побережье Рижского залива. Граничил с Вентспилсским, Кулдигским, Салдусским и Тукумсским районами. Население — около 47 тыс. жителей (2,1 % населения страны); территория — 2751 км² (4,1 % территории Латвии).

Географические данные 
Район занимал северо-восточную часть Курземского полуострова. От острова Сааремаа (Эстония) отделяет Ирбенский пролив. У северной оконечности — знаменитый мыс Колка. На востоке омывается водами Рижского залива Балтийского моря. Общая протяжённость береговой линии (побережье Балтийского моря и Рижского залива) — 96 км. Поверхность в основном равнинная, имеются дюны, холмы, покрытые лесами. На побережье Рижского залива песчаные пляжи чередуются с каменистыми берегами. На севере имеются опасные для судоходства песчаные мели, поэтому ещё во времена Российской империи здесь был установлен маяк Колка. Около 14,5 % территории современного района занимает охраняемая заповедная территория. Наиболее достопримечательные из них: национальный парк «Слитере», природные парки: озеро Энгуре, «Талсинские холмы», долина реки Абава, культурно-историческая территория «Ливский берег» («Берег ливов»).

История 
11 ноября 1959 года к Талсинскому району была присоединена часть территории упразднённого Кандавского района.

Территориально-административное деление 
В районе имеется 20 местных самоуправлений, в том числе 4 города:
 г. Талси — районный центр (12 854 жителей);
 г. Валдемарпилс;
 г. Стенде;
 г. Сабиле;
 16 волостей.

Население 
Население Талсинского района составляет 47.062 жителя (2008 г., оценка), или 2,1 % от числа жителей Латвии, в том числе: мужчины: 47,4 %, женщины 52,6 %. Район имеет преимущественно сельский, аграрный характер, отличается преобладанием латышского населения; число русскоязычных в нём невелико. Население сокращается из-за миграции и естественной убыли.

Национальный состав (2008) 
 латыши 43.383 (92,2 %)
 русские 1.543 (3,3 %)
 белорусы 368 (0,8 %)
 украинцы 338 (0,7 %)
 поляки 305 (0,6 %)
 литовцы 242 (0,5 %)
 другие 883 (1,9 %)

В районе Ливского берега сохранились почти исчезнувшая народность ливы — традиционные рыболовы и коренные обитатели этих мест до прихода латышей, немцев и русских. Численность — около 50 чел.

Численность населения и национальный состав по данным переписей 

Религиозный состав населения:

В подавляющем большинстве население Талсинского района исповедует лютеранство. Проживающее в районе население русской национальности исповедует православие.

Хозяйство и экономика 
Исторически основное занятие местного населения — рыболовство, ныне также туризм и рекреационное хозяйство, туристы прибывают в том числе из РФ и стран СНГ. В прошлом имелись советские военные базы, район имел важное стратегическое значение.

Известные люди 
 Вилциня, Велта Эйновна — балерина, народная артистка СССР (1965).
 Розефелд, Август Петрович — (1926—1983) Герой Социалистического Труда

Примечания 

Районы Латвии